Holyrood peut faire référence à :

 , reliques de la croix sur laquelle a été crucifié Jésus.
 , magazine du parlement écossais.
 Holyrood, surnom du parlement écossais.

Lieux 

 , Chard, Somerset,
 , Southampton.

 Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador),
 ,
 , Conception Bay, Terre-Neuve,
 ,
 .
 .

 Holyrood (Édimbourg), un quartier d'Édimbourg, en Écosse,
 Holyrood Abbey, une abbaye en ruines d'Édimbourg,
 Palais de Holyrood, formally the Palace of Holyroodhouse, adjacent to Holyrood Abbey
 Holyrood Park around Holyrood Palace, Edinburgh
 , Roman Catholic secondary school in the south side of Glasgow
 Church of the Holy Rude, traduit en français par Église de la Sainte Croix de Stirling, Stirling

 Holyrood (Kansas), aux États-Unis,
 , Washington, D.C.,
 , Westbury, New York.